El Torneig de Hua Hin 2019, també anomenat Toyota Thailand Open 2019, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 26 de gener i el 3 de febrer de 2019 al True Arena de Hua Hin (Tailàndia).

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019